Жана II или Йоана II, Йохана II, Джована II, Хуана II (; ) може да се отнася за:

 Жана II (1378–1422), графиня на Оверн
 Жана II Бургундска (1291-1330), съпруга на Филип V от Франция
 Джована II Анжуйска (1373–1435), кралица на Неапол
 Жана II Наварска (1311-1349), кралица на Навара